New South Wales premiärminister () är regeringschef i den australiska delstaten New South Wales.

Premiärministern utses av New South Wales guvernör bland det parti eller koalition med majoritet i New South Wales parlament; av sedvana är den som blir utsedd till premiärminister ledamot av lagstiftande församlingen (), underhuset av parlamentets två kamrar som tillämpar Westminstermodellen med enmansvalkretsar. Premiärministern utser sina ministrar och fördelar deras portföljer. Premiärministern är, liksom övriga av delstatens ministrar, ledamot i verkställande rådet () som formellt biträder guvernören i dennes roll som delstatens styresman och vicekunglig representant för Australiens monark i delstatsstyret.

Dominic Perrottet är delstatens premiärminister sedan 5 oktober 2021.

Lista över premiärministrar i New South Wales

Se även
 New South Wales Premier's Literary Awards

Referenser

Noter

Externa länkar
 www.nsw.gov.au/premier-of-nsw/premier

Politik i Australien
New South Wales
New South Wales historia